Cérinthe, ville ancienne de l'Eubée ;
 Cérinthe, hérétique judéo-chrétien
 Cérinthe, un genre de plantes de la famille des Boraginaceae